Суперкубок Туреччини з футболу 1994 — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 травня 1994 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини «Бешикташом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

1994
Туреччина
1994 у турецькому спорті